Miejscowości w USA:
 Manvel – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Manvel – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria